Болдина гора () — парк-памятник садово-паркового искусства местного значения, расположенный на территории Новозаводского района Чернигова. Является мемориальным парком и местом отдыха горожан. Площадь парка-памятника — 6, 3,09 га, парка — 29,5 га.

История 
Парк был заложен в 1911 году.

Парк-памятник садово-паркового искусства был создан решением Черниговского облисполкома от 08.09.1958 № 861. Также упоминается в решениях Черниговского облисполкома от 10.06.1972 № 303, от 27.12.1984 № 454, от 28.08.1989 № 164.
 
8 мая 1986 года был открыт Мемориал Славы у подножья горы. В мемориале Славы было три стелы, 2-я с барельефом, посвященным Октябрьской революции, 3-я с барельефом Гражданской войне в России (1917—1922). Стелы были демонтированы в 2016 году.

Описание 
Расположен на территории одноименной исторической местности и ограничен улицей Толстого на севере, а на юге — склоном берега Десны. Западнее примыкает Свято-Троицкий кафедральный собор.

Здесь находятся памятники археологииː курганный комплекс Гульбище (в том числе курганы Гульбище и Безымянный). 

На южной оконечности парка расположены Ильинская церковь и Антониевы пещеры, на восточной (у лестницы) — Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата. Имеется несколько отдельных захороненийː княжеские дружинники, писатели (Леонид Глебов, Михаил Коцюбинский, Афанасий Маркович, Николай Вербицкий), и небольшое кладбище XX века. У края склона находится беседка, поставленная в 1911 году к приезду императора Николая ІІ.

Транспорт: троллейбус № 8 и автобус/марш. такси № 30, 36 — ост. Холм Славы.

Природа 
Отличается высоким разнообразием дендрофлоры. Парк выступал длительное время как исторический некрополь с ограниченным посещением вплоть до 1917 года.

Здесь насчитывается 45 видов растений, в т.ч. 15 местных видов, из 20 семейств и 32 родов. Ассортимент пополнялся силами Черниговского ботанического сада, совхоза «Деснянский» и КП «Зеленбуд».

Примечания

Источники 
 
 Происхождение названия горы
 Список парков-памятников садово-паркового искусства Черниговской области
 Виталий Топчий: На Болдиных горах есть могилка…

Памятники садово-паркового искусства Черниговского горсовета